Чемпионат мира по трековым велогонкам 1910 года прошёл 17, 24 и 25 июля в Брюсселе (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1910